Romantik kan avse:

Period
 Romantiken – en konstnärlig och intellektuell rörelse som skapades under 1700-talets slut.
Romantikens musik – var 1800-talets tonspråk, som utgjorde musikens manifestation av romantikens estetik
 Romantisk balett – den romantiska perioden inom balett inföll under 1800-talets första hälft
 Romantikens litteratur – den litterära epok som underordnas romantiken
 Romantikens konst –  en del av den estetiska utvecklingen under romantiken som tog sin början runt 1800 efter upplysningstiden
 Romantikens filosofi – filosofins utveckling under romantiken
 Romantiken i Sverige – under samtiden kallad "nyromantiken", framkommer under 1800-talets första år

Romantik i litteratur och film
 Riddarroman – en litterär genre som skapades på medeltiden om riddarromantik
 Romantik – en beteckning på en skönlitterär genre, se kärleksroman
 Romantikfilm – en inspelad kärlekshistora för visuell media
 Romantisk komedi – en av de filmgenrer som varit populär längst
 Romantik (film) – en amerikansk film från 1930

Se även
 Förromantiken – föregrep eller inledde romantiken och gäller framför allt skönlitteraturen
 Nationalromantik – en intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet
 Nyromantik – en numera sällan använd benämning på en stil inom måleri, litteratur och arkitektur
 Nyromantiken i Sverige – samtidens benämning på romantiken
 Nyromansk stil –  en av 1800-talets historiserande nystilar i arkitektur
 Senromantik 
 Högromantik